Austriacka Formuła 3 Sezon 2002 – dwudziesty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2002
2002 w sportach motorowych